Plaatsnamen
Duitsland 
 Essen (Noordrijn-Westfalen), een grote stad in het Ruhrgebied
 Essen (Oldenburg), een gemeente in Nedersaksen
België
 Essen (België), een plaats en gemeente in de provincie Antwerpen
Luxemburg
 Essingen (Luxemburg), in het Luxemburgs Essen
Nederland
 Essen (Gelderland), een buurtschap in de gemeente Barneveld 
 Essen (Groningen), een gehucht in de gemeente Groningen

Overig
 Essen (hout), een houtsoort afkomstig van de es
 Sticht Essen, een voormalig abdijvorstendom in Duitsland

Zie ook 
Van Essen (doorverwijspagina)